Franse naam voor Corsica
 Corse (Schotland), plaats in Schotland